Bad Communication é o primeiro EP da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 21 de outubro de 1989 pela Vermillion Records. Vendeu 1.182.010 cópias no total, chegando à 12ª colocação da Oricon.

A faixa-título foi regravada num "estilo-E" para a coletânea B'z The Best "Pleasure" e num estilo blues rock para o álbum Loose. Uma terceira versão, chamada "Bad Communication -ULTRA Pleasure Style-" foi lançada na coletânea B'z The Best "Ultra Pleasure".

Faixas
Bad Communication - 7:25
Out of The Rain -Off The Lock Style- - 7:41
Da・Ka・Ra・So・No・Te・o・Ha・Na・Shi・Te -OFF THE LOCK STYLE- - 7:19

EP de 1989
Álbuns de B'z